Injékcija je lahko:

 medicinska injekcija - vbrizganje tekočine v telo
 injektivna preslikava v matematiki.

Zunanje povezave